Булгаковка — название населённых пунктов:

Россия 
 Булгаковка — деревня в Конышёвском районе Курской области.
 Булгаковка — деревня в Льговском районе Курской области.
 Булгаковка — село в Воскресенском районе Саратовской области.
 Булгаковка — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области, упразднена в 2017 году.
 Булгаковка — деревня в Николаевском районе Ульяновской области.

Украина 
 Булгаковка — село в Кременском районе Луганской области.